Allsvenskan i ishockey 2002/2003 spelades mellan den 22 september 2002 och den 26 februari 2003 och var den näst högsta ishockeyserien i Sverige. 

Under hösten spelades Allsvenskan i två serier, norra och södra, med 12 lag vardera. Från dessa gick de fyra bästa lagen i varje serie vidare till Superallsvenskan. De kvarvarande lagen i varje serie fortsatte spela vårserie. Lag 3–6 från Superallsvenskan mötte de två bästa lagen från respektive vårserie i playoff. De två vinnande lagen från playoff respektive Superallsvenskan gick vidare till kvalserien till Elitserien.

Sedan Allsvenskan blev en egen serie användes trepoängssystem med max fem minuters övertid och straffläggning. Vunnen match under ordinarie tid ger alltså 3 poäng till vinnande laget, oavgjort en poäng till vardera laget och vinst i övertid eller på straffar ytterligare ett poäng till vinnaren utöver det poäng som gavs vid oavgjort.Inför säsongen hade Tingsryds AIF tvångsnedflyttas till Division 1 p.g.a. skattefusk.

Deltagande lag

Höstserier

Allsvenskan Norra
Tabelldata kommer från Svenska Ishockeyförbundet.
Hammarby, Skellefteå, Björklöven och AIK till Superallsvenskan.

Allsvenskan Södra
Tabelldata kommer från Svenska Ishockeyförbundet.
Rögle, Mora, Bofors och Oskarshamn till Superallsvenskan.

Vårserier

Superallsvenskan

Allsvenskan Norra vår
Sundsvall började vårserien med 7 poäng, Nyköping med 6, Huddinge med 5, Piteå med 4, Boden med 3, Örnsköldsvik med 2, Vallentuna med 1 och Kiruna med 0.
Tabelldata kommer från Svenska Ishockeyförbundet.
Sundsvall och Huddinge till playoff 1. Kiruna till kvalserien till Allsvenskan i ishockey.

Allsvenskan Södra vår
Mörrum började vårserien med 7 poäng, Troja-Ljungby med 6, Västerås med 5, Nybro med 4, Arboga med 3, Halmstad med 2, Örebro med 1 och Tranås med 0.
Tabelldata kommer från Svenska Ishockeyförbundet.
Mörrum och Arboga till playoff 1. Troja-Ljungby till kvalserien till Allsvenskan i ishockey.

Playoff
Playoff bestod av två delar. Först möttes lagen från Superallsvenskan och de två bästa lagen från de båda vårserierna av Allsvenskan. Deltagande lag var AIK, Björklöven, Bofors och Skellefteå (från Superallsvenskan) samt Sundsvall, Huddinge, Mörrum och Arboga från vårserierna. De två slutliga vinnarna, AIK och Skellefteå AIK, kvalificerade sig för kvalserien till Elitserien.

Översikt

Playoff 1
Björklöven–Mörrum

AIK–Sundsvall

Bofors–Arboga

Skellefteå–Huddinge

AIK, Arboga, Björklöven och Skellefteå vidare till playoff 2.

Playoff 2
Skellefteå–Arboga

Björklöven–AIK

AIK och Skellefteå vidare till kvalserien.

Kvalserier

Kvalserien till Elitserien

Kvalserien till Allsvenskan norra
Lag 1–2 är kvalificerade för Allsvenskan norra 2003/2004
Lag 3–5 är kvalificerade för Division 1 säsongen 2003/2004

Team Kiruna hoppade av kvalserien av ekonomiska skäl och för att det var svårt att få ihop en trupp till nästa säsong.

Kvalserien till Allsvenskan södra
Lag 1–2 är kvalificerade för Allsvenskan södra 2003/2004
Lag 3–6 är kvalificerade för Division 1 säsongen 2003/2004

Referenser

Sport i Sverige 2002
Sport i Sverige 2003
2002/2003
Ishockeysäsongen 2002/2003